Мулан може да се отнася до:

 Мулан или Хуа Мулан, легендарна фигура от древен Китай
 Мулан, река в Китай
 Мулан, село в Иран
 Мълан (), град в щата Айдахо, САЩ

Кино 
 Мулан, анимационен филм на Дисни от 1998 г.
 Мулан 2, анимационен филм от 2004 г.
 Мулан, филм от 2009 г.
 Мулан, филм от 2020 г.